Heimatarmee steht für:

 Ersatzheer, einen Teil des Heeres der preußischen Armee im Ersten Weltkrieg und der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Polnische Heimatarmee, die größte militärische Widerstandsorganisation zur Zeit des Zweiten Weltkrieges im besetzten Polen